Écologiste peut désigner selon le contexte :
 écologiste, ou écologiste scientifique, ou encore écologue : un scientifique spécialiste de l’écologie ;
 écologiste : un militant pour la protection de l'environnement ;
 écologiste, ou militant écologiste, ou encore environnementaliste : un militant de l’écologisme ;
 écologiste : un partisan, militant ou élu, de l’écologie politique :
en France, voir Écologie politique en France.